Sky Tower benyttes af flere lokaliteter:

 Sky Tower (Wrocław) - En skyskraber i Wrocław, Polen 
 Sky Tower Hotel (Aarhus) - Et kommende hotel i Skejby, Aarhus
 Tivoli Frihedens Sky Tower - En forlystelse i Tivoli Friheden, Aarhus